Domnin est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Domnin est un prénom masculin, dérivé du latin Domninus.

Saints chrétiens 
 Saint Domnin, nom porté par  plusieurs saints chrétiens dont ;
 Domnin, premier évêque de Grenoble.

Toponyme 
Domnin est un village de la commune roumaine de Someș-Odorhei

Voir également 
 Domnine, prénom féminin
 Domnion

Homonymie
Prénom masculin